Hugershoff ist der Familienname von:
 Franz Hugershoff (1809–1886), Hersteller mechanischer Apparaturen
 Reinhard Hugershoff (1882–1941), deutscher Geodät

Sonstiges:
 Hugershoff Cove, Bucht im Grahamland, Antarktika